Аббревиатура BDF может означать∶
 Bitmap Distribution Format
 BioSemi Data Format
 Backward differentiation formula